Ferran de Castella o Ferran de la Cerda (1255 - Ciudad Real, 1275), infant de Castella 
 Ferran de Castella-Aumale (1238 - ~1260), infant de Castella i comte d'Aumale
 Ferran de Castella o Ferran González (Castell de Lara, ? - Burgos, 970), comte de Castella (931 -944) i (945 -970)
 Ferran de Castella o Ferran d'Antequera (Medina del Campo, Castella, 1380 - Igualada, 1416), infant de Castella, i després monarca catalanoaragonès 
 Ferran I de Castella, dit el Magne (?, 1016 - Lleó, 1065), rei de Lleó (1037- 1065)
 Ferran III de Castella (Zamora, 1199 - Sevilla, 1252), rei de Castella (1217 -1252) i rei de Lleó (1230-1252) i venerat com a sant a l'Església catòlica 
 Ferran IV de Castella dit l'Emplaçat (Sevilla, 1285 - Jaén, 1312), rei de Castella i de Lleó (1295 -1312)